Воздушные силы Вооружённых сил Украины () — вид Вооружённых сил Украины. Образованы в 2004 году путём объединения Военно-воздушных сил Украины и Войск противовоздушной обороны Украины (Военно-воздушные Силы Украины были созданы 17 марта 1992 года согласно директиве Начальника Главного штаба Вооружённых Сил Украины. На базе штаба 24-й Воздушной армии в Виннице сформировано Командование ВВС).

История 

История военно-воздушных сил Украинской Народной Республики началась в 1917 году. Создание Воздушного флота официально было оформлено решением Центральной Рады 13 декабря 1917 года. Его командующим был назначен подполковник-авиатор Виктор Павленко. По состоянию на начало января 1918 года в реестрах управления авиации УНР насчитывалось 188 самолётов различных типов.

История ВВС независимой Украины возобновилась 12 декабря 1991 года.
После распада СССР на территории бывшей Украинской ССР остались одни из самых многочисленных и мощных ВВС в Европе. Большая часть современных военных аэродромов СССР находилась на территории Украинской ССР, включая места базирования Ту-160, МиГ-29 и Су-27. По количественному показателю военная авиация Украины в 1992 году уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе. В состав ВВС Украины были переданы три воздушные армии (1100 боевых самолётов).

17 марта 1992 года, согласно директиве начальника Главного штаба Вооружённых Сил Украины созданы Военно-воздушные силы Украины. На базе штаба 24-й Воздушной армии в Виннице сформировано Командование ВВС. В 1992 году на территории Украины находилось: 4 воздушные армии (5, 14, 17, 24), 11 авиационных дивизий (включая ВТА), 49 авиаполков, 11 отдельных эскадрилий, учебные и специальные учреждения и заведения. Всего около 600 воинских частей, 2800 летательных самолётов различного назначения, более 120 000 военнослужащих.

Войска ПВО Украины были созданы 5 апреля 1992 года на базе частей ПВО СССР, находившихся на территории страны. Кроме ЗРК в их составе было семь истребительных авиаполков, вооружённых перехватчиками Су-15ТМ, МиГ-25ПД\ПДС и МиГ-23МЛД. Однако на вооружении эти самолёты продержались недолго — в 1993 году были сняты с вооружения МиГ-25, потом и МиГ-23, а к 1997 году на базы хранения отправили и Су-15.

Армейская авиация вошла в состав Сухопутных войск Украины, как их род, с 3 июля 1994 года и за относительно короткое время своего существования превратилась из вспомогательного в одно из основных и перспективных средств вооружённой борьбы. Созданы были на основе техники и лётно-технического персонала семи полков боевых вертолётов, двух транспортных и нескольких отдельных эскадрилий ВВС СССР. На вооружении состояло около 900 вертолётов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-26 и Ми-24 (250 ед.).

Конфликт с Россией 

В связи с фактической утратой Крыма в марте 2014 года ВВС Украины утратили объекты инфраструктуры на территории Крымского полуострова, часть авиатехники и военного имущества (так, на аэродроме Бельбек были безвозвратно утрачены семь МиГ-29 (9-13), два МиГ-29УБ и три L-39).

С 7 апреля 2014 года Вооружённые силы Украины принимают участие в военной операции на востоке Украины, в ходе которой имели место потери в авиатехнике. В связи с необходимостью выполнения операций по поиску и эвакуации экипажей и пассажиров сбитой и совершившей аварийную посадку авиатехники в зоне боевых действий, в организационно-штатную структуру Центра управления поисково-спасательным обеспечением полётов авиации вооружённых сил Украины были введены специальные спасательные парашютно-десантные группы .

В ходе вторжения России на Украину, 25 марта 2022 года, Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о российском ракетном ударе крылатыми ракетами по штабу Командования Воздушных сил ВС Украины в Виннице. Утверждалось, что часть из них была сбита противовоздушной обороной; остальные попали в несколько сооружений, «причинив существенные разрушения инфраструктуре», обошлось без жертв. В марте Пентагон заявил о передаче Украине «платформ и запчастей» для самолётов. В свою очередь в Министерстве обороны Украины сообщили, что по состоянию на 26 марта 2022 года Воздушные силы Украины уничтожили 117 российских самолетов, 127 вертолётов, 56 беспилотников и продолжают эффективно исполнять боевые задачи.

20 апреля 2022 года в Пентагоне заявили о поставках союзниками Украине дополнительных «комплектующих деталей», которые позволили увеличить размер украинского военного авиапарка на 20 единиц.

23 июня 2022 года в Конгресс США был внесен законопроект о подготовке обучения украинских летчиков и членов экипажей на американских самолетах, включая истребители F-15, F-16 и другие воздушные платформы. Для этих нужд в принятом Палатой представителей законопроекте об оборонном бюджете США заложено 100 млн долларов.

В марте 2023 года правительство Польши и Словакии согласовало передачу Украине модернизированных  истребителей МиГ-29.

Структура 

Воздушные Силы в своём составе имеют следующие рода сил:

Авиация
 Тактическая авиация
 Бомбардировочная авиация — является основным ударным средством Воздушных Сил, предназначена для поражения группировок войск, авиации в местах базирования, флота, разрушения военных, военно-промышленных и иных объектов в оперативной и тактической глубине;
 Штурмовая авиация — является средством авиационной поддержки войск и предназначена для поражения войск, наземных (морских) объектов преимущественно на переднем крае в тактической глубине;
 Истребительная авиация — является одним из основных средств борьбы с воздушным противником и предназначена для поражения самолётов, вертолётов, БПЛА и крылатых ракет в воздухе, а также поражения наземных (надводных) объектов;
 Разведывательная авиация — предназначена для ведения воздушной разведки противника, местности и погоды;
 Авиация РЭБ — предназначена для ведения радиоэлектронной борьбы в воздухе;
 Транспортная авиация — предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки войск и материальных средств воздухом.
Противовоздушная оборона:
 Зенитно-ракетные войска
 Радиотехнические войска
Специальные войска (отдельные воинские части и подразделения: инженерные; радиационной, химической и биологической защиты; связи, АСУ и радиотехнического обеспечения; метеорологического обеспечения и др.)

Также в состав Воздушных Сил Украины входят:
 Части материально-технического обеспечения;
 Части медицинского обеспечения;
 Органы военной печати:
 газета «Крила України»
 Военно-учебные заведения:
 Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба

По состоянию на 14 декабря 2012 года на балансе Воздушных Сил Украины имелось 638 единиц летательных аппаратов всех категорий (включая находящиеся на хранении).

Командующие 
 генерал-полковник  (2004—2007)
 генерал-полковник Руснак, Иван Степанович (2007—2010);
 генерал-полковник Онищенко, Сергей Иванович (2010—2012);
 генерал-полковник  (2012—2015);
 генерал-полковник  (2015—2021);
 генерал-майор Олещук, Николай Николаевич (2021—).

Боевой состав 

Официальная web-страница Воздушных Сил Украины не упоминает об их боевом составе. Ниже приводится список по материалам web-страницы Ю. В. Гонтаря и проекта «Силовики Украины».

Вооружение и военная техника 
Данные о технике и вооружении Воздушных Сил Украины взяты из изданий «The Military Balance 2022» Международного института стратегических исследований, «Белая книга Украины» Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооружённых сил Украины, официального сайта Министерства обороны Украины и других источников. На начало 2022 года в составе Воздушных сил Украины насчитывалось 45 тыс. человек личного состава, на их вооружении имелось около 124 боевых и учебно-боевых самолётов, около 63 транспортных, специальных и учебных самолётов, около 46 транспортных и специальных вертолётов, более 322 систем ПВО. Средний налёт в год составлял 40 часов по данным 2018 года.

Опознавательные знаки 

 Эволюция опознавательных знаков

Воинские звания 
 Генералы и офицеры

 Прапорщики, старшины, сержанты и солдаты

Эмблемы ВС ВСУ в 2007—2016 годах

Состояние техники и инфраструктуры 
	 
В декабре 2017 года заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочной заявил: «В Воздушных силах [Украины], насколько мне известно, тяжёлая ситуация с запчастями и степенью изношенности парка. Они бесконечно продлевают ресурс техники, но сами понимаете — одно дело продлить ресурс, скажем, танка, и совсем другое — самолёта. Последствия выхода из строя совершенно разные».

По состоянию на 2020 год страна имеет широкую оборонную промышленность, возможности которой сформированы и ограничены советским наследием. Украина была одним из ключевых поставщиков технологий управляемого оружия в Советском Союзе. Украина сохраняет возможность строить наземные системы советской эпохи и может поддерживать и модернизировать советские тактические боевые самолёты.

Примечания

Литература 
 Полковник И. Григоренко. Военно-воздушные силы Украины // «Зарубежное военное обозрение» № 7 (808), 2014. — С. 56-64.
 И. Иванов. Потери украинской боевой авиации в гражданской войне в Донбассе // «Зарубежное военное обозрение» № 9 (810), 2014. — С. 96.

Ссылки 

 Український авіаційний портал GateX
 Страница Воздушных Сил Украины на официальном сайте Министерства обороны Украины /вебархив/
 Воздушный щит Украины: проблемы и перспективы /вебархив/
 ВВС Украины в 2001 году // airwar.ru
 Жирохов М. Военно-воздушные силы Украины: трудный путь в будущее // 2009/2014
 Авиация на Український Мілітарний Портал
 Фотографии летательных аппаратов Вооружённых Сил и других воинских формирований Украины
 Тарас Штик. Техніка і зброя доби визвольних змагань /вебархив/
 Ukraine — Air Force Equipment // globalsecurity.org
 Фотографии летательных аппаратов ВВС Украины
 Исторические флаги ВВС Украины

Воздушные силы Украины
У